Fairview es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:
Fairview (condado de Dutchess, Nueva York)
Fairview (condado de Westchester, Nueva York)